Panormos (en grec Πάνορμος) est un terme nautique qui désigne une baie, un abri, un mouillage (ormos). Le préfixe Pan ajoute l'idée d'universalité, de perfection, d'excellence.
Ce mot est devenu un toponyme. Plusieurs villages et lieux-dits de l'aire hellénique s'appellent ainsi :

 Panormos est le nom grec antique et moderne de la ville de Palerme, en Sicile ;
 Panormos est le nom grec antique de la ville de Bandırma, en Turquie actuelle (sud est de la mer de Marmara) ;
 Panormos (Tinos), est un village de l'île de Tinos, dans les Cyclades ;
 Panormos (Kalymnos), est un village de l'île de Kalymnos, dans le Dodécanèse ;
 Panormos (Réthymnon), est un village de la préfecture de Réthymnon, sur l'île de Crète ;
 Panormos (Phocide), est un village de Phocide.

L'archange saint Michel est vénéré à Simi (Dodécanèse) sous le nom de saint Michel "Panormitis", c'est-à-dire saint Michel de Panormos, saint Michel "du Hâvre de sûreté universelle". Il est invoqué par les marins.

 Une avenue d'Athènes s'appelle "Panormou" (« de la baie »), dans le quartier d'Ambelokipi-stade Panathénaïkos.